Wistka peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Wistka, un village dans la voïvodie de Łódź
 Wistka, un village dans la voïvodie de Mazovie